Amanti folli (Une histoire d'amour) – film del 1933 diretto da Max Ophüls
 Gioventù incompresa (Une histoire d'amour) – film del 1951 diretto da Guy Lefranc
 Une histoire d'amour – film del 2013 diretto da Hélène Fillières